Иваси может означать:
 Иваси — торговое название дальневосточной сардины
 «Иваси» — бардовский дуэт Алексея Иващенко и Георгия Васильева